Ackerville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Ackerville (Alabama), Wilcox County
 Ackerville (Wisconsin), Washington County

in Südafrika:
 Ackerville (Südafrika)

Sonstiges:
 Ackerville Stadium, Mehrzweckstadion in Witbank, Südafrika
 Ackerville Baptist Church of Christ, Kirche in Ackerville, Alabama, gelistet im NRHP